Wappinger bezeichnet:
ein nordamerikanisches Indianervolk, siehe Wappinger (Volk)
eine Konföderation verschiedener nordamerikanischer Indianervölker, siehe Wappinger-Konföderation
eine Stadt im US-Bundesstaat New York, siehe Wappinger (New York)